Le nom Liebknecht est un patronyme allemand qui peut désigner :
 Johann Georg Liebknecht (1679 - 1749), mathématicien et théologien allemand ;
 Wilhelm Liebknecht (1826 - 1900), révolutionnaire allemand, père de Karl, Theodor et Otto ;
 Theodor Liebknecht (1870 - 1948), avocat allemand, fils de Wilhelm ;
 Karl Liebknecht (1871 - 1919), communiste allemand ;
 Robert Liebknecht (1903 - 1994), peintre allemand, fils de Karl ;
 Otto Liebknecht (1876 - 1949), chimiste allemand, fils de Wilhelm ;
 Sophie Liebknecht (1884 - 1964), féministe et socialiste allemande, a épousé Karl ;

Homonymie de patronyme